El mañanero puede hacer referencia a:

El mañanero, programa de televisión de 2000;
El mañanero, programa de televisión de 2010.
El mañanero, programa magazine emitido en Bolivia por Red Uno.